

События 
 924—939 — Король Уэссекса Этельстан (895—939). Установил дружественные связи с Харальдом Прекрасноволосым.
 Новым королём Королевства Леон стал Фруэла II (до 925). Он объединил под своей властью Леон, Галисию и Астурию.
 Семья Бану Каси, терпя поражения и от Наварры, и от эмира Кордовы, передаёт все свои земли эмиру Абд ар-Рахману III в обмен на земли около Кордовы и поступает на службу в армию эмира. Новый губернатор Туделы Мухаммед ибн Абдеррахман ибн Тугиби.
 Убийство Беренгария I в Вероне «его кумом Фалембертом».
 Союз Чехии с Германией.
 924—935 — Князь Чехии Вацлав Святой (ок.907-935). Способствовал распространению католицизма.
 Война Болгарии с Сербией. Второй поход Симеона против Захарии. Бегство Захарии в Хорватию. Пленение сербских жупанов. Присоединение Сербии к болгарскому царству.
 Болгары опустошили Фракию и Македонию. Роман отправился на переговоры с Симеоном и заключил с ним мир.
 Сражение при Лемносе
 Севанская битва

Скончались 
 Эдуард Старший — король Англии
 Ордоньо II — король Леона и Галисии

См. также